Сы́нтул (Маккавеево) — посёлок городского типа в Касимовском районе Рязанской области.

Расположен в 20 километрах к северо-западу от железнодорожной станции Касимов, на берегу пруда на реке Сынтулке (озеро Сынтул).

Население —  чел. ().

История 
Усадьба основана в последней четверти XVII века помещиком А. М. Квашниковым, в 1770-х годах принадлежала титулярному советнику А. С. Аничкову.

История посёлка неразрывно связана с развитием Сынтульского чугунолитейного завода, основанного в 1786 году братьями А. Р. и И. Р. Баташовыми (завод работал на местной болотной железной руде). Позже, по разделу между братьями, завод с усадьбой отошёл А. Р. Баташёву. В разные годы завод специализировался на выпуске бытовых предметов, печного оборудования, корпусов для мин и снарядов и др.

После революции 1917 года, завод становится народным достоянием, спровоцировав развитие Сынтула как промышленного центра. К 1939 г., после реконструкции завода, село Маккавеево перестает существовать как отдельный населенный пункт и сливается с рабочим поселком Сынтул.

Сохранились корпуса завода и плотина конца XVIII века. В селе находятся церкви Покрова Богородицы рубежа XVIII—XIX веков, построенная вместо предыдущей и Спасская 1865 года (обе действуют). Около храмов есть старинные надгробия.

Статус посёлка городского типа — с 1927 года.

Население

Экономика 
До 2011 года работал чугунолитейный завод, имеется мебельная фабрика (несколько лет не работает). Есть завод напитков и попитов

Культура 

В Сынтуле на одноимённом озере расположен Рязанский Федеральный центр гребного спорта Динамо — главная тренировочная база основного состава сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

Достопримечательности 

В посёлке сохранился ансамбль двух церквей — Покровской (XVIII век) и Спасской. В Покровской церкви с 1913 по 1928 год диаконом служил Александр Орлов, в будущем священноисповедник.

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Касимовский район на сайте правительства Рязанской области
 Сынтул на Kasimov.ru

Примечания

Ссылки 
 [www.geocaching.su/?pn=101&cid=2939 Сынтул на geocaching.su]

Посёлки городского типа Рязанской области
Населённые пункты Касимовского района